PDT puede referirse a:

Partido Democrático Laborista, de Brasil, en portugués Partido Democrático Trabalhista.
Tiempo del Pacífico o Pacific Daylight Time, hora de verano del Pacífico, UTC-7.
PHP Development Tools, entorno de desarrollo PHP para Eclipse.

Siglas